En Pologne, Żołędowo peut désigner :

 Żołędowo, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Żołędowo, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Żołędowo, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.